Stanisław Zdanowicz (1882–1970) – starosta powiatu lidzkiego
 Stanisław Zdanowicz ps. „Zdan” (1882–1972) – nadkomisarz Policji Państwowej, notariusz, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczony Krzyżem Niepodległości (28 grudnia 1933) i Krzyżem Walecznych

Zobacz też 
 Zdanowicz
 Zdanowiczowie

Przypisy